Willem Sprenger (architect), Nederlands architect (1875-1944)
 Willem Sprenger (1903-1974), Nederlands burgemeester (1903-1974)
 Willem Sprenger (journalist), Journalist (1916)
 Wim Sprenger, Nederlands burgemeester (Willem Herman Sprenger; 1913-1988)